Tarján, keresztnév
Tarján, családnév
Tarján, az egyik honfoglaló törzs

 Magyarország
Tarján
Gyöngyöstarján, község Heves megye Gyöngyösi járásában
Salgótarján, megyei jogú város, Nógrád megye székhelye
Tarján, község Komárom-Esztergom megyében, a Tatabányai járásban
Tarján, Szeged városrésze
Tarjánpuszta, község Győr-Moson-Sopron megyében, a Pannonhalmi járásban
Tiszatarján, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Mezőcsáti járásban
Tarany
Tarany, község Somogy megyében, a Nagyatádi járásban.
Terény
Terény község Nógrád megyében, a Balassagyarmati járásban
lásd még
Tarján-patak, patak Nógrád megyében
Tarján-patak (Gyöngyös), patak Heves megyében
Tarjáni-Malom-patak, patak Komárom-Esztergom megyében

 Szlovákia
Terény
Terény, község a Besztercebányai kerületben, a Korponai járásban

Tarány
Tarány, község a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban. Alsó- és Felsőtarány egyesítése.

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok